Eliasovo kódování je označení pro dva typy bezeztrátových kódování používaných
v digitálních komunikacích:

 Shannon-Fano-Eliasovo kódování, předchůdce aritmetického kódování, v němž se k určení kódových slov používají pravděpodobnosti.
 Univerzální kódování používající jeden ze tří Eliasových univerzálních kódů, každý s předurčenými kódovacími slovy:
 Eliasovo delta kódování
 Eliasovo gama kódování
 Eliasovo omega kódování